

Noms de personnes 
 Jeanne de Jussie (1503-1561), chroniqueuse genevoise du 
 Jussie Smollett (1983- ), acteur
 Jussiê Ferreira Vieira (1983- ), footballeur brésilien

Botanique 
 « Jussie » ou Ludwigia, plante aquatique
 « Jussie à grandes fleurs » ou Ludwigia grandiflora
 « Jussie rampante » ou Ludwigia peploides

Voir aussi 
 
 

Homonymie de personnes